Колесниковка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Колесниковка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Колесниковка — село в Кантемировском районе Воронежской области.

Украина 
 Колесниковка — село в Станично-Луганском районе Луганской области.
 Колесниковка — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Колесниковка — село в Купянском районе Харьковской области.
 Колесниковка — село в Шевченковском районе Харьковской области.